Fun (winkelketen), een Belgische winkelketen
 Fun., Amerikaanse indie rock/popband.
 Fun Fun, Italiaans popduoproject.
 Fun (Pitbull & Chris Brown), een single van Pitbull en Chris Brown uit 2015.
 Geluk (emotie)
 France université numérique, frans MOOC provider.